Аарон (Біблія) — перший ґебрейський першосвященик, з роду Леві , старший брат Мойсея, помер на горі Гор (Ор), коли йому було 123 роки.
 Аарон (лікар) чи Аарун — александрійський священик, лікар і філософ VII сторіччя, автор грецьких творів з медицини в 30 частинах (медичні «Пандекти»).
 Аарон (князь) — болгарський князь, допоміг брату, царю Самуїлу, звільнитися від греків.
 Аарон Александр
 Аарон Копленд
 Агарон Чехановер
 Саул Аарон Кріпке
 Елвіс Арон Преслі

 Генк (Генрі Люїс) Аарон, американський бейсболіст.
 Мануель Аарон, індійський шахіст.
 П'єтро Аарон (1480 — 1545), італійський теоретик музики, композитор.